Segunda División 2016/2017 var den 39:e säsongen av Spaniens tredje högsta division i fotboll.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Playoff

Uppflyttning

Gruppvinnarna

Lorca och Cultural Leonesa kvalificerade sig för Segunda División 2017/2018 samt Cultural Leonesa vann Segunda División B. Barcelona B och Albacete Balompié fick en andra chans i icke-gruppvinnarnas kvalspel om att kvalificera sig för Segunda División 2017/2018.

Icke-gruppvinnarna

Nedflyttning

Burgos och San Sebastián de los Reyes kvalificerade sig för Segunda División B 2017/2018.

Anmärkningslista

Källor
 rfef.es

2016 i Spanien
2017 i Spanien
Fotbollssäsongen 2016/2017